Appenzell (cantão) — região e cantão da Suíça que se dividiu em 1597 em dois semicantões
Appenzell Interior 
Appenzell Exterior

 Appenzeller (queijo) — queijo da região de Appenzell
 Boiadeiro de Appenzell —  raça de cachorros

Desambiguações de topônimos